«Человек-бомба» — кинофильм.

Сюжет 
Агент ЦРУ Джина и спецагент ФБР Паркер попадают в руки людям, замышляющим свергнуть Фиделя Кастро. Паркеру вживляют под кожу чип, с помощью которого злоумышленники имеют возможность получить контроль над действиями агента ФБР и использовать его в качестве убийцы. Но Паркеру удаётся выйти из-под контроля микрочипа.

В ролях 
 Брайан Джинесс — Паркер
 Дж. Синтия Брукс — Джина
 Шелли Эндрюс — второй друг Хуаниты
 Пол Брандт — молодой охранник
 Крис Бьюкэнэн 
 Лиза Де Виллерс

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Марк Роупер
 Продюсер: Дэнни Димборт, Авэ Лернер, Дэнни Лернер
 Сценарист: Джефф Элберт
 Композитор: Итаи Хэбер
 Монтаж: Дэниэл Лоуэнтал

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США